Campo de Aviación kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Campo de Aviación, Oaxaca, Tlaxiaco, 
 Campo de Aviación, Veracruz, Coxquihui, 

Robotskapade Mexikoförgreningar